Hebius — род змей семейства ужовых. Встречаются в Восточной, Южной и Юго-восточной Азии: (Китай, Тайвань, Мьянма, Таиланд, Вьетнам, Индия, Лаос).

Классификация 
На основании результатов  молекулярно-филогенетического анализа род Amphiesma был подразделён на три самостоятельных рода: монотипический род Amphiesma, род Herpetoreas с тремя видами и род Hebius с остальными видами.

В состав рода включают следующие виды  :
 Hebius andreae (Ziegler & Le Khac Quyet, 2006)
 Hebius arquus (David & Vogel, 2010)
 Hebius atemporale (Bourret, 1934)
 Hebius beddomei (Günther, 1864)
 Hebius bitaeniatum (Wall, 1925)
 Hebius boulengeri (Gressitt, 1937)
 Hebius celebicum (Peters & Doria, 1878)
 Hebius clerki (Wall, 1925)
 Hebius concelarum (Malnate, 1963)
 Hebius craspedogaster (Boulenger, 1899)
 Hebius deschauenseei (Taylor, 1934)
 Hebius flavifrons (Boulenger, 1887)
 Hebius frenatum (Dunn, 1923)
 Hebius groundwateri (Smith, 1922)
 Hebius inas (Laidlaw, 1901)
 Hebius ishigakiense (Malnate & Munsterman, 1960)
 Hebius johannis (Boulenger, 1908)
 Hebius kerinciense (David & Das, 2003)
 Hebius khasiense (Boulenger, 1890)
 Hebius leucomystax (David, Bain, Quang Truong, Orlov, Vogel, Ngoc Thanh & Ziegler, 2007)
 Hebius metusium (Inger, Zhao, Shaffer & Wu, 1990)
 Hebius miyajimae (Maki, 1931)
 Hebius modestum (Günther, 1875)
 Hebius monticola (Jerdon, 1853)
 Hebius nicobariense (Sclater, 1891)
 Hebius octolineatum (Boulenger, 1904)
 Hebius optatum (Hu & Zhao, 1966)
 Hebius parallelum (Boulenger, 1890)
 Hebius pealii (Sclater, 1891)
 Hebius petersii (Boulenger, 1893)
 Hebius popei (Schmidt, 1925)
 Hebius pryeri (Boulenger, 1887)
 Hebius sanguineum (Smedley, 1931)
 Hebius sarasinorum (Boulenger, 1896)
 Hebius sarawacense (Günther, 1872)
 Hebius sauteri (Boulenger, 1909)
 Hebius taronense (Smith, 1940)
 Hebius venningi (Wall, 1910)
 Hebius vibakari (Boie, 1826)
 Hebius viperinum (Schenkel, 1901)
 Hebius xenura (Wall, 1907)

Примечания 

Ужеобразные